×Vascostylis — гибридный род семейства Орхидные.

Аббревиатура родового названия в промышленном и любительском цветоводстве — Vasco.

Создан путём скрещивания представителей родов Ascocentrum × Rhynchostylis × Vanda.

Биологическое описание 
Побег моноподиального типа.

Листья зелёные, суккулентные, ремневидные.

Соцветие кисть.

В культуре 
Температурная группа — от теплой до умеренной в зависимости от экологии видов использованных в гибридизации.

Посадка растений осуществляется в горшки или корзинки для эпифитов; при наличии высокой относительной влажности воздуха некоторые грексы содержат с открытой корневой системой.

Некоторые грексы 
По данным The International Orchid Register
 Alice’s Anie — Ascda. Apinantat × Rhy. coelestis, Alice’s Orch.(O/U) 2004
 Anuruk — V. Rose Davis × Vasco. Udomchai White, T.Singcharoen(A.Sritewes) 2006
 Aromatic — Vasco. Five Friendships Pretty × V. denisoniana, T.Singcharoen (K.Santawakomon) 2007
 Bangsai Star Blue — Ascda. Crownfox Midnight Delight × Rhy. coelestis, S.Apisho 2006
 Banjong Jasmine — V. Barstow’s Sundancer × Vasco. Seng, B.Mianmanus 2001
 Banjong Elite — Vasco. Blue Haze × Ascda. Tubtim Velvet, Banjong Orch.(Soonthorn Orch.) 2002
 Banjong Pearl — Vasco. Seng × Ascda. Memoria Choo Laikeun, Banjong Orch.(S.E.Orch.) 2003
 Bonnie Blue Bells — Vasco. Mona Heider × Rhy. coelestis, R.Hatos 2004
 Brighton’s Blue Charmer — V. coerulea × Vasco. Prapawan, Brighton Orch. 2004
 Brighton’s Angel — Vasco. Nong Kham × Ascda. Muang Thong, Brighton Orch. 2006
 Brighthill Sri Lanka — Ascda. Yip Sum Wah × Rhctm. Sagarik Harold Johnson, 2003
 Brisbane River — Vasco. Pine Rivers × Vasco. Nong Kham, Brighton Orch. 2007
 Chao Praya Lime — Vasco. Mishima Lime × V. tessellata, Chao Praya Orch. 2008
 Chan Weng Woh — Vasco. Prapin × Ascda. Tubtim Velvet Chan Weng Woh (O/U) 2008
 Crownfox Frazzle Dazzle — Vasco. Pine Rivers × Ascda. Fuchs Joy, R.F. Orchids 2003
 Janice Allison — Ascda. Phairots Sand × Rhy. coelestis, Allison(O/U) 2004
 Jean’s Delight — Vasco. Shigenori Yamanaka × Ascda. Yip Sum Wah, E.Gilliland (O/U) 2005
 Gene Hackney — V. tessellata × Vasco. Somsak’s Delight, R.Hatos 2002
 Honey White — Vasco. Five Friendships Pretty × V. coerulea, S.Nuchkruea 2003
 Kelli Denise — V. tessellata × Vasco. Fuchs Precious Jewel, R.Hatos 2002
 Kho Teng’s Fantasy — Vasco. Chili Padi × Vasco. Tham Yuen Hae Kok Key Lum (Serdang) 2004
 Komachimusume — Vasco. Kled Kaew × Rhy. coelestis, K.Hiramatsu 2003
 Fine Wine — Vasco. Crownfox Red Gem × V. Sumon Sophonsiri, R.F. Orchids 2006
 Firuz — V. tessellata × Vasco. Broga Bluebell A.W.Nurbaiti(Serdang) 2004
 Fuchsia Von Krone — Vasco. Prathumthani × Ascda. Peggy Foo, R.F. Orchids 2003
 Ique Pink — Vasco. Veerasawas White × V. coerulea, R.Pongphao 2007
 Memoria Nagahata Yoshiko — Ascda. Fuchs Margarita × Rhy. coelestis, J.Ko(R.F. Orchids) 2002
 Memoria Anna Hatos — V. Memoria Lyle Swanson × Vasco. Five Friendships Pretty, R.Hatos 2002
 Memoria Fay Glascott — Vasco. Mona Heider × V. tessellata, R.Hatos 2002
 Memoria Tate Hackney — V. tessellata × Rhctm. Ladda Gold, R.Hatos 2002
 Merinda Sweetness — Ascda. Princess Mikasa × Rhy. coelestis, M.Edgerton 2005
 Mishima Lime — V. denisoniana × Vasco. Five Friendships, Hanajima’s 2003
 Marissa’s Magic — Vasco. Five Friendships × Vasco. Nong Kham, Brighton Orch. 2007
 Leslie Belew — Vasco. Five Friendships × Ascda. Pralor, J.Majewski 2002
 Lanna Rosy — Vasco. Pine Rivers × V. [Ple.] teres, N.Potapohn 2008
 Nopporn Orange Rosy — Vasco. Shigenori Yamanaka × Ascda. Yarnisa Gold N.Buranaraktham 2008
 Sasicha — Ascda. Varut Fuchsia × Rhy. coelestis, S.Worawongwasu (A.Hongsilpa) 2008
 Senga Nasaus — Vasco. Susan × Vasco. Agnes Hasagawa F.W.Wright (O/U) 2004
 Seremban Hon — Vasco. Tham Yuen Hae × Ascda. Red Gem, Tan Chin Heong (Hon San) 2005
 Skip Hatos — Vasco. Mona Heider × V. Fuchs Cheers, R.Hatos 2002
 Star Ruby — Rhy. gigantea × Ascda. Pralor, R.F. Orchids 2002
 Stephanie Caravetta — Vasco. Pine Rivers × V. Memoria Lyle Swanson, R.Hatos 2003
 Spring Hill — Vasco. Kled Kaew × Vasco. Five Friendships, K.Hiramatsu 2003
 Supat Spot — Ascda. Mungkud × Vasco. Five Friendships S.Worawongwasu (R.Viraphandhu) 2008
 Sweetie — Vasco. Prapin × Ascda. Laksi J.Rosenberg (O/U) 2008
 Patcharin — Vasco. Udomchai White × Ascda. Bangkhuntian Gold, S.Watcharakan (S.Changplaichan) 2007
 Pearl Cooper — Rhy. coelestis × Ascda. Pralor, Jean Wilson (R.F. Orchids) 2004
 Pichtawit Spot — Rhv. Sri-Siam × Ascda. Yip Sum Wah, V.Sapparojpattana 2002
 Pichtawit Gold — Ascda. Yip Sum Wah × Van. [Rhv.] Agusan River, V.Sapparojpattana 2006
 Vanity Fair — Vasco. Senga Nasaus × Ascda. Peggy Foo F.W.Wright (J.Hanes) 2004
 Viraphandhu Midnight Blue — Ascda. Viraphandhu × Rhv. Thailand, R.Viraphandhu 2002
 Viraphandhu Red Gem — Vasco. Crownfox Red Gem × Rhy. gigantea S.Worawongwasu (R.Viraphandhu) 2008
 Wine Festival — Vasco. Crownfox Red Gem × V. Kasem’s Delight, R.F. Orchids(P.Chanudomchok) 2003
 Yaowalak — Vasco. Precious × Vasco. Udomchai White, S.Watcharakan (S.Changplaichan) 2007

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 David L. Grove, et al.: Vandas and Ascocendas and Their Combinations With Other Genera (1995) ISBN 0-88192-316-8.
 Motes M., Vandas. Their botany, history, and culture. Timber Press, Oregon, 1997.

Ссылки 
 Юрьев Д. В. 1998. Живое золото аскоценд. 
 Фотографии ×Vascostylis на сайте flickr.com

Комнатные растения
V